Разлог:
 Разлог — город в Болгарии.
 Разлог — община в Благоевградской области Болгарии.
 Разлог (историческая область) — географический регион на части территорий современных  и Болгарии.
 Разлог — деревня в Холмогорском районе Архангельской области России.
 Разлог — вариант перевода скрытого убежища Элронда в легендариуме Дж. Р. Р. Толкина Ривенделла